Simeiz – città della Repubblica autonoma di Crimea.
 Simeiz – osservatorio astronomico installato in Crimea.
 Simeiz Vallis – nome obsoleto di una valle della superficie di Mercurio.